Muse steht für:

 Muse (Mythologie), eine von mehreren Schwestern als Schutzgöttinnen der Künste in der griechischen Mythologie
 Muse (Beziehung), ein für jemanden anregend-inspirierender Mensch
 Muse (Album), ein Album der Sängerin Grace Jones (1979)
 Muse (Band), britische Rockband
 Muse. Annual of the Museum of Art and Archaeology, University of Missouri, Columbia, archäologische Zeitschrift
 Muse Records, Plattenlabel 
 Muse Software, eine ehemalige amerikanische Softwarefirma
 Adobe Muse, ein Computerprogramm von Adobe Systems zur Erstellung von Websites,
 Apache Muse, eine Implementierung der WS-Resource Framework (WSRF), WS-BaseNotification (WSN) und WS-DistributedManagement (WSDM) Spezifikation
 Die Muse, Film von Albert Brooks und die dazugehörige Filmmusik von Elton John

Muse ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Musė (Neris), ein rechtsseitiger Zufluss der Neris in Litauen
 Muse (Myanmar)
 Muse (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Muse (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Muse (Hahle), ein linker Zufluss der Hahle in Südniedersachsen

Muse oder Muše ist der Familienname folgender Personen:

 Clarence Muse (1889–1979), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler, Schriftsteller, Lyriker, Komponist, Regisseur, Sänger und Anwalt
 Dan T. Muse (1882–1950), US-amerikanischer Geistlicher der Pfingstbewegung
 Dražen Muše (* 1971), deutsch-kroatischer Schachspieler
 Francisco Muse (* 1996), chilenischer Speerwerfer
 Mladen Muše (* 1963), deutsch-kroatischer Schachspieler
 Nadine Muse, französische Soundeditorin, Sounddesignerin und Filmeditorin

MUSE steht für:

 MUSE (Fernsehnorm), ein japanischer analoger HDTV-Übertragungs-Standard
 Project MUSE, ein Online-Archiv für akademische Zeitschriften
 ein Softwareprojekt des Unternehmens SAP, siehe SAP ERP #Benutzeroberfläche
 Medikamentöses Urethrales System zur Erektion, eine Behandlungsoption der erektilen Impotenz; siehe auch Erektile Dysfunktion
 MUSE – Museo delle Scienze, Museum der Wissenschaft in Trient
 Multi Unit Spectroscopic Explorer, Instrument am Very Large Telescope (VLT) im Paranal-Observatorium

MusE steht für:

 Multiple Streaming Engine, ein Audio Streaming Client für das Linux-Betriebssystem
 MusE, ein open-Source MIDI-Sequencer

Siehe auch:

 Die Muse (Begriffsklärung)
 Muße
 Musse

Abkürzung